Toto je seznam obcí v Česku začínajících na písmeno P.

Reference 

Seznamy sídel v Česku
Obce v Česku